Васи́лий Са́рычев:
 Сарычев, Василий Андреевич (1931—2022) — советский и российский математик и механик, доктор физико-математических наук (1969), профессор (1973). 
 Сарычев, Василий Алексеевич (1766 — после 1807) — русский кораблестроитель.
 Сарычев, Василий Алексеевич (1790—1830) — подполковник флота. Участник войны с Францией 1813—1814 годов, командир Кондукторских рот Учебного морского рабочего экипажа. Сын вице-адмирала А. А. Сарычева, отец контр-адмирала Ф. В. Сарычева.